Real Valladolid Promesas ist die zweite Mannschaft von Real Valladolid. Ihr Stadion Ciudad Deportiva del Real Valladolid liegt in Valladolid in der Provinz Valladolid. Valladolid B spielt in der Saison 2021/22 in der Primera División RFEF.

Geschichte 
1942 entstand der Verein aus einer Fusion von CD Delicias und Recreativo Europa als Verein Recreativo Europa Delicias. 1944 wurde er zu einem Farmteam von Real Valladolid. Bis 1973 trug er den Namen Recreativo Europa Delicias. 1973 benannte sich in Real Valladolid Promesas um. Seit 1990 nannte er sich Real Valladolid B. Ab 2019 tritt die Mannschaft wieder als Real Valladolid Promesas an.

Statistik

Weblinks
 Real Valladolid Website

Einzelnachweise 

Valladolid Promesas, Real
Sport (Valladolid)
Gegründet 1942
Organisation (Valladolid)